Aleksander Rajchman (1855–1915) – polski dziennikarz, krytyk teatralny i muzyczny
 Aleksander Rajchman (1890–1940) – polski matematyk